Dit is een lijst van planetoïden 39001-39100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39001) - || 2000 UN27|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39002) - || 2000 UO33|| 18 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39003) - || 2000 UL37|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39004) - || 2000 UV37|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39005) - || 2000 UK39|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39006) - || 2000 UH40|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39007) - || 2000 UK40|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39008) - || 2000 UU41|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39009) - || 2000 UZ42|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39010) - || 2000 UU44|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39011) - || 2000 UY44|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39012) - || 2000 UG46|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39013) - || 2000 UA47|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39014) - || 2000 UO49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39015) - || 2000 UR49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39016) - || 2000 UH50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39017) - || 2000 UL50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39018) - || 2000 UM53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39019) - || 2000 UR53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39020) - || 2000 UT53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39021) - || 2000 UO54|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39022) - || 2000 UP54|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39023) - || 2000 UZ55|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39024) - || 2000 UW58|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39025) - || 2000 UA59|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39026) - || 2000 UD65|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39027) - || 2000 UR66|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39028) - || 2000 UX70|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39029) - || 2000 UP72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39030) - || 2000 UG74|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39031) - || 2000 UH76|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39032) - || 2000 UU76|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39033) - || 2000 UX77|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39034) - || 2000 UE78|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39035) - || 2000 UH78|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39036) - || 2000 UQ78|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39037) - || 2000 UG79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39038) - || 2000 UE80|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39039) - || 2000 UN82|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39040) - || 2000 UH87|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39041) - || 2000 UW89|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39042) - || 2000 UX89|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39043) - || 2000 UT90|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39044) - || 2000 UD91|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39045) - || 2000 US93|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39046) - || 2000 UZ94|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39047) - || 2000 UQ95|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39048) - || 2000 UJ96|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39049) - || 2000 UJ97|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39050) - || 2000 UQ98|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39051) - || 2000 UB99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39052) - || 2000 UL99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39053) - || 2000 UX99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39054) - || 2000 UA103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39055) - || 2000 UO103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39056) - || 2000 UR103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39057) - || 2000 UE104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39058) - || 2000 UM104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39059) - || 2000 UB106|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39060) - || 2000 UD106|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39061) - || 2000 UX108|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39062) - || 2000 US109|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39063) - || 2000 UZ110|| 26 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (39064) - || 2000 UD111|| 26 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (39065) - || 2000 UY111|| 29 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (39066) - || 2000 US112|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (39067) - || 2000 VG3 || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39068) - || 2000 VW9 || 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39069) - || 2000 VM10|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39070) - || 2000 VS11|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39071) - || 2000 VS14|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39072) - || 2000 VM17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39073) - || 2000 VN17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39074) - || 2000 VX17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39075) - || 2000 VA21|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39076) - || 2000 VL22|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39077) - || 2000 VJ24|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39078) - || 2000 VJ26|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39079) - || 2000 VF29|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39080) - || 2000 VW30|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39081) - || 2000 VO31|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39082) - || 2000 VB32|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39083) - || 2000 VA34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39084) - || 2000 VB34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39085) - || 2000 VW34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39086) - || 2000 VG41|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39087) - || 2000 VN50|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (39088) - || 2000 VO50|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (39089) - || 2000 VP52|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (39090) - || 2000 VM54|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (39091) - || 2000 VX54|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (39092) - || 2000 VB57|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (39093) - || 2000 VM58|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (39094) - || 2000 VQ58|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (39095) - || 2000 VC59|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (39096) - || 2000 WE1 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (39097) - || 2000 WX7 || 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39098) - || 2000 WR12|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (39099) - || 2000 WS12|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (39100) - || 2000 WD14|| 20 november 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten